Зопир:

 Зопир (военачальник)
 Зопир Младший
 Зопир (медик)
 Зопир (воин) — воин македонского царя Антигона Гоната, убивший оглушенного ударом камня царя Пирра Эпирского.